Тур Кумано () — шоссейная многодневная велогонка, с 2006 года ежегодно проводящаяся в японской префектуре Миэ. До 2008 года проводилась среди любителей, после чего стала профессиональной гонкой, войдя в календарь UCI Asia Tour под категорией 2.2.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Кумано на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Японии
Велогонки в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2006 года